Långflyn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långflyn (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (21,4 ha)
Långflyn (Hotagens socken, Jämtland, 710578-143474), sjö i Krokoms kommun,  (15,8 ha)
Långflyn (Hotagens socken, Jämtland, 713052-144718), sjö i Krokoms kommun,  (16,3 ha)
Långflyn (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn